Ótátrafüred – 1999-ig önálló, azóta Magastátra város központi üdülőtelepülése
 Újtátrafüred – 1999 óta Magastátra város egy részét alkotó üdülőtelepülés; korábban Nagyszalókhoz, majd 1947–1999 között Ótátrafüredhez tartozó település volt